Към 1 януари 2008 в Румъния има общо 320 града, от които 25 са с население над 100 хиляди души. Единственият град надхвърлящ един милион е столицата Букурещ, в чиято агломерация живеят над 10 % от населението на страната. В настоящия списък са представени всичките 205 града в Румъния, които имат най-малко 10 000 жители по данни от последното официално преброяване през 2011 г.

По-големи градове 
С удебелен шрифт са отбелязани административните центрове на румънските окръзи.

Градове с най-много унгарци 
Унгарците са най-голямата малцинствена група в Румъния. Техният брой е над 1 430 000 души или около 6,6% от населението на страната. В тази таблица са отбелязани градовете, в които живеят най-много етнически унгарци. Важно е да се отбележи, че в повечето от тях те не са мнозинството. Унгарците съставляват 84,61% от населението на окръг Харгита, 73,79% – в окръг Ковасна, 39,30% – в окръг Муреш, 35,19% – в окръг Сату Маре, 25,96% – в окръг Бихор и 23,04% – в окръг Сълаж.

Източници 

Румъния